Роберт Клифтон Уивер (; 29 декабря 1907, Вашингтон, США — 17 июля 1997, Нью-Йорк, США) — американский государственный деятель, первый министр жилищного строительства и городского развития США (1966—1968), первый афроамериканец, сумевший добиться назначения на министерский пост.

Биография 
Окончил Гарвардский университет, где он получил степень бакалавра, магистра и доктора экономики (1934).

В 1934 году в рамках политики президента Франклина Рузвельта в числе 45 афроамериканцев был принят на государственную гражданскую службу в органы исполнительной власти США. В 1937 г. становится консультантом жилищного управления (Housing Authority), в 1940 году — исполнительным ассистентом комиссии консультантов по вопросам обороны (National Defense Advisory Commission).

В 1947 году становится профессором педагогики Нью-Йоркского университета, в 1949—1954 годах — директор стипендиальной программы фонда Джона Х. Уитни; в 1951—1962 годах — член правления Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, старейшей и наиболее влиятельной правозащитной организации Соединенных Штатов, в 1960—1962 годах — её председатель.

В 1955—1959 годах — комиссар штата Нью-Йорк по вопросам ренты, в 1959 году назначен консультантом Фонда Форда; в 1960 году — заместителем председателя управления по жилищному и дорожному строительству штата Нью-Йорк. 1961—1966 годах — руководитель агентства жилищного строительства и его финансирования (Housing and Home Finance Agency), это назначение встретило отчаянное сопротивление республиканцев.

В 1966—1968 годах — первый министр жилищного строительства и городского хозяйства, хотя изначально Линдон Джонсон рассматривал на эту должность другие кандидатуры.

После ухода в отставку в 1969 году — первый президент Барук-колледжа, в 1970—1978 годах — профессор урбанизации в Хантер-колледже.

Источники 
https://web.archive.org/web/20101126191322/http://millercenter.org/academic/americanpresident/lbjohnson/essays/cabinet/601
http://www.nndb.com/people/273/000167769/

Выпускники Средней школы Данбар (Вашингтон, округ Колумбия)
Экономисты США
Выпускники Хантерского колледжа
Преподаватели Хантерского колледжа
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Почётные доктора Ратгерского университета
Министры жилищного строительства и городского развития США